Emmering – comune della Baviera (circondario di Ebersberg)
Emmering – comune della Baviera (circondario di Fürstenfeldbruck)